Ми́нтер () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Минтер, Алан (1951—2020) — британский боксёр.
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Чикаго Беарз».
  (1926—2005) — американский военный лётчик, командующий ВВС США в Европе (1962—1964).
 Минтер, Грэм (род. 1950) — британский дипломат, посол в Боливии (1998—2001).
  (1932—2015) — британский мотогонщик, победитель гонок Isle of Man TT в классе 250 см³ (1962).
 Минтер, Джефф (род. 1962) — британский разработчик компьютерных игр, программист.
  (род. 1943) — американский скульптор, чьи работы входят в частности в собрания музея «Метрополитен» и Смитсоновского музея американского искусства.
 Минтер, Дрю — американский оперный певец и художественный руководитель, лауреат премии журнала Gramophone в области классической музыки за лучшее барочное вокальное исполнение (1991), номинант на премию «Грэмми» в категории классического вокального исполнения (2010).
  (род. 1990) — игрок в американский и канадский футбол.
 Минтер, Кевин (род. 1990) — игрок в американский футбол.
 Минтер, Келли Джо (род. 1966) — американская актриса и фотомодель.
 Минтер, Кёрби (1929—2009) — американский баскетболист, чемпион мира 1954 года.
 Минтер, Кристин (род. 1965) — американская актриса, фотомодель и кинопродюсер.
  (род. 1974) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Каролина Пантерз».
 Минтер, Мэри Майлз (урождённая Джульет Райли; 1902—1984) — американская актриса немого кино.
  (род. 1948) — американская художница.
 Минтер, Питер (род. 1967) — австралийский поэт, лауреат Поэтической премии Динни О’Херн газеты The Age (2000) и премии Deadly за выдающиеся литературные достижения (2008).
  (род. 1958) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Торонто Аргонавтс» (1983).
  (1915—2008) — американский военный моряк, суперинтендант Военно-морской академии США (1964—1965).
 Минтер, Эй Джей (род. 1993) — американский бейсболист.
  (род. 1965) — австралийская теннисистка, финалистка чемпионата Шотландии (1985), игрок национальной сборной на Кубке Федерации (1984), сестра Энн Минтер.
  (род. 1963) — австралийская теннисистка, финалист Открытого чемпионата франции в смешанных парах (1984).